Риженко Володимир Володимирович — учасник Революції Гідності, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Риженко Леонід Петрович (1903—1979) — міністр м'ясної і молочної промисловості УРСР, депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликань.
 Риженко Микола Петрович — металург, Герой Соціалістичної Праці.
 Риженко Олександр Володимирович (* 1979) — голова Державного агентства з питань електронного урядування (з 6 серпня 2014).
 Риженко Олексій Олексійович (1944 — 2018) — контр-адмірал ВМС України, з грудня 1993 року до грудня 1995 року — перший заступник командувача — начальник штабу ВМС України, з грудня 1995 протягом року — перший заступник командувача ВМС України.
 Риженко Сергій Анатолійович (* 1963) — український лікар. Доктор медичних наук, професор. Заслужений лікар України.
 Риженко Сергій Вікторович (1978—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Риженко Сергій Ілліч ( 1956) — радянський та російський рок-музикант, творець першого у Москві панк-шоу-ансамблю «Футбол».
 Риженко Федір Данилович (1913—1987) — радянський історик і педагог, фахівець в області історії КПРС, багаторічний ректор МГІМО.
 Риженко Яків Омелянович (1892—1974) — український мистецтвознавець, музейник, історик.

Також 
 Рижаков
 Риженков
 Рижков
 Руденко

Примітки